Sint-Agatha-Berchem (Frans: Berchem-Sainte-Agathe), vaak afgekort tot Berchem of naar Frans voorbeeld Berchem-Sint-Agatha genoemd, niet te verwarren met Berchem nabij Antwerpen of Berchem bij Kluisbergen, is een plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot 1954 behoorde de gemeente nog tot het Nederlandstalig gedeelte van de toenmalige provincie Brabant. De gemeente telt ruim 24.000 inwoners.

De belangrijkste verkeersassen in de gemeente zijn de Gentsesteenweg en de Keizer-Karellaan (bij de aansluiting met de Brusselse ring en het winkelcentrum Basilix), die beide zeer druk zijn. Naast deze verstedelijkte assen telt Sint-Agatha-Berchem vooral rustigere woonwijken.

In het noorden grenst Sint-Agatha-Berchem aan Ganshoren, in het oosten aan Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Aan de westelijke, Vlaamse kant liggen Zellik (deelgemeente van Asse), Dilbeek en haar deelgemeente Groot-Bijgaarden.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
(*) 1982: UDRT-RAD (4,76%), UDB (1,49%) / 1988: EVA / 1994: PLUS. 2006: VIVANT. De grootste partij is in kleur.

Representativiteit 
Voor Sint-Agatha-Berchem, net zoals voor de andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dat het aantal kiezers in verhouding tot het aantal inwoners erg laag ligt, zowel absoluut als in vergelijking met de rest van het land. Dit is het gevolg van het hoge aandeel niet Belgische inwoners (ook al kunnen deze onder bepaalde voorwaarden over gemeentelijk stemrecht beschikken). Daarnaast ligt ook het aantal kiezers dat niet komt opdagen, ondanks de stemplicht, erg hoog zodat het totaal aantal uitgebrachte stemmen, inclusief ongeldige en blanco, in de 19 gemeenten van het gewest slechts 44,66% van het aantal inwoners bedraagt. Sint-Agatha-Berchem scoort duidelijk beter met een verhouding van 54,26% uitgebrachte stemmen/inwoners.

Verhouding kiezers/inwoners en absenteïsme bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 
Sint-Agatha-Berchem: 63,97% (kiezers/inw.) - 15,19% (absenteïsme)
Totaal Brussels Gewest : 53,89% (kiezers/inw.) - 17,14% (absenteïsme)

Ter vergelijking:

Vlaamse provinciehoofdsteden: 69,30% (kiezers/inw.) - 12,12% (absenteïsme)
Waalse provinciehoofdsteden: 69,04% (kiezers/inw.) - 17,31% (absenteïsme)

Burgemeesters 
 1818-1825: J. Willems
 1825-1830: Carolus Huysmans d'Honsem
 1830-1841: François De Neck
 1842-1858: Edouard Guillaume Goffin
 1859-1887: Josse Philippe Auguste Goffin
 1888-1902: Josse Edouard Goffin
 1903-1915: Auguste Van Zande
 1915-1930: Charles Leemans
 1930-1932: Lambert Brems
 1932-1940: Isidore Landrain
 1941-1942: Paul De Spiegeleer
 1943-1944: Aansluiting bij Groot-Brussel
 1944-1946: Pierre Cnops
 1946-1952: Arthur Percque (1947 talentelling)
 1952-1964: Charles Van Ruyteghem (1954 aansluiting bij het tweetalig arrondissement Brussel-Hoofdstad)
 1965-1993: Victor Guns (LBG (CVP)) — de Nederlandstalige Victor Guns was burgemeester van Sint-Agatha-Berchem gedurende meer dan een kwarteeuw en tot op de dag van vandaag de laatste officieel Nederlandstalige burgemeester in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 1993-2003: Julien Gooskens (LBG (PSC))
 2003-2020: Joël Riguelle (LBG/LBR (cdH))
 2020-heden: Christian Lamouline (LBR (cdH))

Demografische ontwikkeling

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

De taalevolutie in Sint-Agatha-Berchem
Na de talentelling van 1947 verliet de gemeente Sint-Agatha-Berchem via een koninklijk besluit in 1954 het Nederlandstalige gebied van de voormalige provincie Brabant en werd het toegevoegd aan het officieel tweetalig Arrondissement Brussel-Hoofdstad. 

De evolutie van het taalgebruik in Sint-Agatha-Berchem. Cijfers verkregen op basis van de talentelling die in het kader van de volkstelling in België vanaf 1846 in kaart werd gebracht.

Gekende talen

Taal die meestal of uitsluitend gesproken wordt.

Op basis van de resultaten van de talentelling van 1947 (gepubliceerd in 1954) werd beslist dat Sint-Agatha-Berchem voortaan deel zou worden van de tweetalige agglomeratie Brussel.

Cultuur
Lijst van beschermd onroerend erfgoed in Sint-Agatha-Berchem
GC De Kroon, gemeenschapscentrum
Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek
Gemeentelijke academie voor muziek en woord

Geboren in Sint-Agatha-Berchem 
 Jean Washer (1894-1972), tennisser
 Robert Dejaegere (1934-2020), rector van de Vrije Universiteit Brussel
 Guido Fauconnier (1935 - 2005) hoogleraar communicatiewetenschap 
 Jean-Claude Van Damme (1960), filmacteur
 Philippe Van Parijs (1951), filosoof
 Johan Van Assche (1956), Vlaams acteur en regisseur 
 Sven Gatz (1967), Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Jette, directeur van de Belgische Brouwers
 Frank Asselman (1972), hordeloper
 Guy Vandevoorde, tekenaar
 Frans De Pauw, jurist gespecialiseerd in internationaal recht en mensenrechten, emeritus professor en decaan van de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit van Brussel
 Jacques Namotte (1939-2012), was cellist van het Nationaal Orkest van België en lid van de poprockgroep Wallace Collection
 Amal Amjahid (1995), zevenvoudig wereldkampioene jiujitsu en in 2018 Brusselaar van het Jaar in de categorie Sport
 Alexis Saelemaekers (1999), voetballer
 Largie Ramazani (2001), voetballer

Stedenbanden
  Grand Dakar (Dakar, Senegal)

Externe links 
 Website van de gemeente
 Website van het OCMW
 Website van GC De Kroon

 
Plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest